Este artigo apresenta a discografia do cantor Timmy T, que consiste em dois álbuns de estúdio, um compilação e nove singles lançados até a presente data.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Compilações

Singles

Videoclipes 

Timmy T
Discografia